

Cinema 
 Il presidente (Præsidenten) – film del 1919 diretto da Carl Theodor Dreyer
 Il presidente (Le Président) – film del 1961 diretto da Henri Verneuil
 Il presidente (La cordillera) – film del 2017 diretto da Santiago Mitre

Letteratura 
 Il Presidente (Le Président) – romanzo di Georges Simenon del 1958
 Il presidente (Acts of Mercy) – romanzo di Bill Pronzini del 1977

Altro 
Il Presidente – personaggio della serie TV Walker Texas Ranger
 Il Presidente  – rapper italiano, membro della Dogo Gang
 Il Presidente – soprannome di un albero monumentale vivente nel Parco nazionale di Sequoia